La guida – personaggio de I promessi sposi
 La guida – personaggio del manga e anime Ranma ½

Pagine correlate 
Guida